Tekuma (hebr. תקומה – odrodzenie), zapisywane również jako Tekumah, Tekuma, T'kuma, T'kumah  może oznaczać:
 Tekuma – moszaw  w Izraelu, położony  w Dystrykcie Południowym w Samorządzie Regionu Sedot Negew.
 Tekuma – izraelska prawicowa, religijna partia polityczna założona w 1998, początkowo startująca z list wyborczych Unii Narodowej, a od 2013 z list Żydowskiego Domu.
 Tekuma (Tekuma – The Rebirth of Israel)) – izraelski serial dokumentalny z 1998 powstały z okazji 50-lecia ogłoszenia Deklaracja niepodległości Izraela. W edycji DVD ukazał się pod tytułem: Tekuma: Israel's first fifty years.
 INS Tekuma – izraelski okręt podwodny klasy Dolphin, wyprodukowany w Niemczech zwodowany w 1998, wszedł do służby w 2000.

Zobacz też 
 
 Odrodzenie (ujednoznacznienie)

Przypisy